Harriet Anne Scott (1819-1894), scrittrice britannica
Harriet Scott (n. 1993), calciatrice irlandese
Harriet Robinson Scott (1820-1876), schiava afroamericana moglie di Dred Scott (Dred Scott contro Sandford)
Harriet Morgan (nata Scott, 1830-1907) illustratrice di storia naturale australiana